FAKA steht für:
 Fahrzeugfabrik Kannenberg
 Fahrzeug- und Karosseriewerk Zerbst
 FAKA (Kunstkollektiv), südafrikanisches Kunstkollektiv

Abkürzung